Оксалат иттербия(III) — неорганическое соединение,
соль иттербия и щавелевой кислоты с формулой Yb(CO),
не растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — бесцветные (белые) кристаллы.

Получение 
 Действие щавелевой кислоты на растворимые соли иттербия:

Физические свойства 
Оксалат иттербия(III) образует 
кристаллогидраты состава Yb(CO)•n HO, где n = 5, 6 и 10 — бесцветные (белые) кристаллы.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Применение 
Оксалаты редкоземельных элементов используются для группового их отделения от тория.

Литература 
 
 

иттербия